Linn kan syfta på:

 Linn Products – ett skotskt hififöretag

Personer 
 Linn (namn) – ett förnamn

Efternamn
 Lewis F. Linn (1796–1843), amerikansk politiker
 Roger Linn – uppfinnare av Linn LM-1, den första programmererbara digitala trummaskinen

Geografi

Schweiz 
 Linn, Schweiz – ort i kantonen Aargau

Tyskland 
 Krefeld-Linn – i Nordrhein-Westfalen
 Linn (Gangkofen) – en del av Gangkofen i Bayern
 Linn (Massing) – en del av Massing i Bayern

USA 
 Linn, Kansas
 Linn, Missouri
 Linn, Wisconsin

Växter
Linn - Se lin, avsnitt Bygdemål

Se även 
 Linn County